Sindicat de Professors de Secundària, sindicat d'educació de Catalunya, integrat a l'ASPEPC-SPS
 Partit Socialdemòcrata de Suïssa (del nom en alemany Sozialdemokratische Partei der Schweiz), partit polític de Suïssa
 Sozialdemokratische Partei Südtirols, partit polític de Tirol del Sud
 Su Populu Sardu, partit polític de Sardenya
 Partit Socialista de Sèrbia (del nom en serbi Socijalistička Partija Srbije), partit polític de Sèrbia
 Partit Patriòtic Serbi (del nom en serbi Srpska Patriotska Stranka), partit polític serbi de Bòsnia i Hercegovina
 Unió de Forces de Dreta (del nom en rus Союз Правых Сил), partit polític de Rússia
 San Pedro Sula, segona ciutat més gran d'Hondures
 Sahara Press Service, agència de premsa oficial de la República Àrab Sahrauí Democràtica
 Super Proton Synchrotron, accelerador de partícules circular del CERN
 Service Propulsion System, sistema de propulsió del mòdul de comandament i servei Apollo
 Satèl·lit d'energia solar (del nom en anglès Solar Power Satellite), sistema d'obtenció d'energia solar espacial
 Subtitulació per a persones sordes, tipus de subtítols especials per a persones sordes